Bjarne Ingebretsen – ex calciatore norvegese
 Bjørn Petter Ingebretsen – allenatore di calcio norvegese
 Eugen Ingebretsen – ginnasta norvegese